Hans Kerschbaum ist der Name folgender Personen:

* Hans Kerschbaum (Journalist) (1887–1947), österreichischer Journalist
 Hans Kerschbaum (Physiker) (1902–1984), deutscher Physiker und Vorstandsvorsitzender